Коянды () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Коянды» со статусом сельского округа. Код КАТО — 116645100.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 52 километров к северо-востоку от административного центра района — села Акмол.

Абсолютная высота — 388 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,7°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,0°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 415 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по июль.

Ближайшие населённые пункты: город Астана — на юго-западе, село Шубар — на юге, село Костомар — на юго-востоке, село Софиевка— на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 389 человек (из них казахи — 68%).

В 1999 году население села составляло 319 человек (172 мужчины и 147 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 2954 человека (1537 мужчин и 1417 женщин .Аким Акмолинской области в 2020 году сказал, что в Коянды проживает свыше 20 тысяч человек.

Инфраструктура 

 Общеобразовательная школа села Коянды №1
 Общеобразовательная школа села Коянды №2
 Детский сад «Аялы Ай»
 ТОО «Клиника эндохирургии»
 Врачебная амбулатория

Транспорт 
Коянды расположен вблизи дороги P-4 Астана — Павлодар. Транспортное сообщение с городом Астана обеспечивается пригородными маршрутами № 307 .

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района